Чемпионаты Бельгии по шахматам ведут историю с 1901 г,, когда был впервые проведен турнир сильнейших бельгийских шахматистов под эгидой Брюссельского шахматного клуба (Cercle Royal des Échecs de Bruxelles ASBL). Всего до Первой мировой войны было проведено 5 таких турниров.

Официальный статус соревнование получило в 1920 г., когда оно стало проводиться под управлением Бельгийской шахматной федерации. В турнирах разыгрывалось два титула: чемпиона Бельгии и чемпиона Бельгийской шахматной федерации. Звание чемпиона Бельгии могли получить только шахматисты, имевшие бельгийское подданство, чемпионами федерации могли стать также иностранные граждане.

В 1926 и 1934 гг. национальные чемпионаты не были проведены, однако отдельно состоялись чемпионаты федерации.

В 1936 г. шахматисты, не согласные с формой организации национального чемпионата провели альтернативное соревнование. Позже оно также было признано официальным наравне с чемпионатом, проведенным под эгидой федерации.

После реорганизации Бельгийской шахматной федерации и присвоения ей королевского статуса в 1970 г. звание чемпиона федерации было упразднено.

Женские чемпионаты страны проводятся с 1938 г. До середины 1970-х гг. они проводились нерегулярно, с 1980 г. женские чемпионаты стали ежегодными.

Хронологические таблицы

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Чемпионаты Бельгийской шахматной федерации

Примечания 

Бельгия
Шахматы
Шахматы в Бельгии